

Бучкув — село в гміні Нова Суль Новосольського повіту Любуського воєводства
 Бучкув — село в гміні Жезава Бохенського повіту Малопольського воєводства